В соответствии с эзотерическими представлениями, в картах таро присутствует герметическая, гностическая или каббалистическая символика, поскольку раннее итальянское Возрождение, породившее Таро, было временем большой интеллектуальной активности. Поэтому герметизм, астрология, неоплатонизм, пифагорейская философия и неортодоксальная христианская мысль, процветавшая тогда, могли оставить свой след в символике Таро.

Подобные символические «следы» в Таро натолкнули более поздних исследователей на мысль, что Таро происходит от каких-то древних культур (египетской или вавилонской), что эта система представляет собой тайный свод мудрости прошлого. Первыми известными нам исследователями в этой области были Кур де Жеблен. В 1781 году вышла его книга «Первобытный мир», в последней главе которой утверждается, что Таро восходит к египетской традиции.

Он предположил, что название «таро» переводится с древнеегипетского как «Путь Царя» и то, что цыгане, которые одними из первых в Европе стали использовать карты, являются потомками древних египтян.
Его версия легла в основу последующих исследований карт таро.

Особняком в ряду исследователей символизма Таро стоит учитель математики и парикмахер Альетт, на которого идеи книги де Жеблена произвели большое впечатление. Альетт, посвятив себя оккультным занятиям, разработал свою систему гадания по картам. В истории он известен, как Эттейла, этот псевдоним был анаграммой собственного имени исследователя.

Следующим после Жеблена и Мелле заметным исследователем оккультного значения Таро стал Элифас Леви. В 1856 г. в своей работе «Учение и ритуал высшей магии» Элифас Леви впервые связывает каббалу и Таро, ассоциируя Старшие арканы Таро с буквами иврита, а значит, и с путями Древа Жизни. Именно этой схемой пользовался Самуэль Лидделл МакГрегор Мазерс при создании колоды Таро «Золотой Зари». В 1887 году Мазерс начинает описывать эзотерические атрибуты Таро в своем манускрипте «Книга Т».

Далее этим вопросом занимался Артур Эдвард Уэйт (Уайт), который в 1910 году публикует книгу «Иллюстрированный ключ к Таро». Под его руководством мисс Памела Коулман-Смит, молодая американка, состоявшая в ордене «Золотой Зари», нарисовала новую колоду Таро, так называемую колоду Райдера.

См. также 
 Гадание на картах Таро

Таро